Józef Milewski (1859–1916) – prawnik, poseł na Sejm
 Józef Milewski (1892–1940) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej, kawaler Virtuti Militari
 Józef Milewski (1914-1998) – popularyzator Kociewia